Bill Callahan, cantante e musicista.
Bill Callahan, sceneggiatore e produttore statunitense.
Bill Callahan, allenatore di football americano statunitense.